L'opération Artémis correspond à :
 L'opération Artémis menée en 2003 en Ituri par l'Union européenne
 L'opération Artemis menée en 2012 dans la mer d'Arabie par les Forces canadiennes